Алекса́ндр О́сипов:
 Осипов, Александр Александрович (1911—1967) — православный богослов, позднее — антирелигиозный писатель.
 Осипов, Александр Алексеевич (1908—1972) — советский военный деятель, генерал-майор авиации.
 
 Осипов, Александр Архипович (1912—1963) — Герой Советского Союза.
 Осипов, Александр Васильевич (1899—1956) — советский партийный и государственный деятель.
 Осипов, Александр Ефимович (1892—1981) — советский живописец, член Союза художников СССР.
 
 Осипов, Александр Петрович (1908—?) — секретарь ВЦСПС, депутат Верховного Совета СССР III созыва (1950—1954).
 Осипов, Александр Сергеевич (род. 1989) — российский хоккеист.